Армен Арпетович Гондрачян (, 8 августа 1980, Ереван) сценическое имя — Арменчик (), является одним из самых известных исполнителей рабиса и поп музыки в Армении, обладатель множества музыкальных наград, широко популярен в армянской диаспоре. Заслуженный артист Республики Армения (2015).

Биография 
Родился 8 августа 1980 года в Ереване.

Его отец, Арпет Гондрачян, был в то время известным певцом. Армен стал выступать с отцом. Армен начал официально гастролировать когда ему исполнилось 7 лет. В 1989 году Армен с семьёй переехали в США. В 1991 году Арменчик исполнял вокальную часть в нескольких песнях альбоме отца. По состоянию на 2012 год певец выпустил 13 студийных альбомов.

В 2010 году Армен женился на уроженке Москвы Лусине Манукян. В 2011-м году у них родился сын Микаэл.

Дискография

Альбомы 
 1995 — Армен и «Нор Серунд» ()
 1996 — Песни о любви ()
 1997 — Ереван ()
 1998 — В армении ()
 2000 — Письмо ()
 2001 — Привет ты ()
 2002 — Как вас зовут ()
 2004 — Gone Gone
 2005 — Немного немного ()
 2007 — Хочешь верь, хочешь нет ()
 2009 — Дорога ()
 2011 — The Armenians

DVD 
 2004 — Концерт ()
 2005 — Live at Kodak Theatre
 2007 — New and the best clips
 2007 — Live at Gibson Theater
 2010 — Live at Nokia Theater, LA
 2014 — Live in Armenia

Концертные альбомы 
 2004 — Концерт ()
 2005 — Live at Kodak Theatre
 2007 — Live at Gibson Theater
 2010 — Live at Nokia Theater, LA
 2014 — Live in Armenia

Синглы 
 2006 — Почему () (с К. Пепелян)
 2008 — Джанс ()
 2009 — Я смотрю, я смотрю () 
 2009 — Злые люди () 
 2010 — Возвращение () 
 2010 — Сегодня ()
 2011 — Сейчас () (с Snoop Dogg)
 2012 — Happy Birthday
 2012 — Любовь твоим именем ()
 2012 — Мек Мек
 2013 — Kiss Me (с Франческа Рамирес)
 2014 — Это жарко, это жарко ()
 2014 — Пересеките эту реку () (с А. Памбукчян)
 2015 — Дорогая Армения () 
 2015 — True Love 
 2016 — My Story
 2016 — Папа ()
 2016 — Моя луна ()
 2016 — Друзья ()
 2017 — Ты не умеешь любить ()
 2017 — She's Mine (с Супер Сако) 
 2017 — Ты моя сказка ()
 2017 — Уже поздно (Ремикс) () (с Супер Сако)
 2018 — Я тебя люблю ()
 2018 — Ваш день ()
 2018 — Армянские девушки () (с А. Оганесян)
 2018 — Я любил кого-то () 
 2019 — Я схожу с ума ()
 2019 — Слушай внимательно (Ремикс) ()
 2019 — Подойти ближе ()
 2019 — Солдатское послание ()

Саундтреки 
 2010 — Возвращение ()
 2011 — Стоимость жизни ()

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на MySpace
  Видеоканал  на Youtube
  Профиль  на Facebook

Примечания 

Поп-фолк-исполнители
Музыканты из Лос-Анджелеса